Otto Wesendonck ist der Name folgender Personen:

* Otto Wesendonck (Kaufmann) (1815–1896), deutscher Kaufmann und Kunstmäzen
 Otto Wesendonck (Bildhauer) (* 1939), deutscher Bildhauer